Lagtävlingen vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2007 hölls den 18 februari 2007.

Super G
Not: DNF = Åkte ur. DNQ = Diskade

Heat 1

Heat 2

Heat 3

Heat 4

Slalom

Heat 1

Heat 2

Heat 3

Heat 4

Slutställning 

<div style="float:left;text-align:left;padding-right:15px">

Världsmästerskapen i alpin skidsport